V soubojích Oblastního přeboru – Praha-město 1966/1967 se utkalo 14 týmů dvoukolovým systémem podzim – jaro. Tento ročník skončil v červnu 1967.

Výsledná tabulka 
Zdroj:
                        

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Reference 

1966/1967
Pražský
Pražský
Pražský
Pražský